Здуне или Здуние () може да се отнася за:

 Здуне, село в община Гостивар на Република Македония;
 Здуне, село в община Брод на Република Македония.